Tvrđava Lovrijenac
 Lovrijenac (vinska sorta)